Amédée Thalamas (1867-1953), professeur d’histoire et géographe français,  protagoniste de l’« affaire Thalamas » ; 
 Paul Thalamas (1871-1961), cuisinier français.

Homonymie de patronyme